La Coppa di Israele 1971-1972 è la 13ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1971-1972

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1971
Pallacanestro nel 1972
Coppa di Israele di pallacanestro maschile